Giga (dansa)
 Giga (instrument musical)
 Giga-, prefix del Sistema Internacional que indica un factor de 109, o 1.000.000.000